Sweet Grass ist die Bezeichnung für

 Duftendes Mariengras (Hierochloe odorata)
 Sweet Grass (Montana), ein Ort in Montana (USA)